Geografia:
 Lodi, municipi italià a la regió de la Llombardia i a la província de Lodi.
 Lodi (Nova Jersey)
 Lodi (Nova York) 
 Lodi (Califòrnia)
 Lodi (Ohio)
 Lodi (Wisconsin)
 Província de Lodi, part de la regió de Llombardia dins Itàlia.
 Biografies:
 Amatori Lodi, equip d'hoquei sobre patins de la localitat italiana de Lodi.
 Ibrahim Lodi (1526), darrer sultà de la dinastia Lodi de Delhi.
 Khan Djahan Lodi (1587 - 1631), general i governador dels mogols de l'Índia.
 Miscel·lània:
 Batalla de Lodi, batalla ocorreguda el 1796.
 Tractat de Lodi, acord de pau entre el ducat de Milà i la República de Venècia signat el 1454.
 Dinastia Lodi, dinastia afganesa de l'Índia.